SS336 oder SS 336 steht für:
 Strada Statale 336 dell’Aeroporto della Malpensa, Staatsstraße in Italien

SS-336 steht für:
 USS Capitaine (SS-336), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy

SS336